Алізе Корне була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру. Івонн Мойсбургер виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Андреа Главачкову з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

щасливий лузер 
  Дія Евтімова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Gastein Ladies, одиночний розряд
2013